Randy Hillier est un nom pouvant désigner:

Randy Hillier (né en 1958), homme politique canadien en Ontario
Randy Hillier (né en 1960), joueur canadien de hockey sur glace

Voir aussi

Hillier, Randy